Drosdowen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute zu Polen gehören:
 Drosdowen, 1938 bis 1945 Drosselwalde, Kreis Johannisburg, seit 1945: Drozdowo (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Drosdowen, 1934 bis 1945 Drosten, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Drozdowo (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren